Karl Kunz ist der Name folgender Personen:

* Karl Kunz (Schachspieler), Schweizer Schachspieler
 Karl Kunz (Bibliothekar) (1882–1931), deutscher Bibliothekar und Philologe
 Karl Friedrich Kunz (1904–1969), deutscher Maler
 Karl Lorenz Kunz (1905–1971), deutscher Maler
 Karl-Ludwig Kunz (* 1947), deutsch-schweizerischer Rechtswissenschaftler und Kriminologe
 Karl Theodor Kunz (1791–1863), deutscher Ingenieur

Siehe auch:
 Karl Kunze
 Carl Friedrich Kunz (1785–1849; Vorname auch Karl), deutscher Schriftsteller und Verleger, unter anderem von E. T. A. Hoffmann